Alexandru Odobescu (schrijver), een Roemeens schrijver

Plaatsen in Roemenië:
Alexandru Odobescu (Buzău)
Alexandru Odobescu (Călărași)

Zie ook
Odobești (Dâmbovița), een gemeente in het Roemeense district Dâmbovița
Odobești (Vrancea), stad in Vrancea